{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88101) - || 2000 WV77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88102) - || 2000 WA79 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88103) - || 2000 WJ81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88104) - || 2000 WT81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88105) - || 2000 WZ88 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88106) - || 2000 WD89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88107) - || 2000 WJ91 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88108) - || 2000 WO96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88109) - || 2000 WF97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88110) - || 2000 WK98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88111) - || 2000 WJ101 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88112) - || 2000 WF103 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88113) - || 2000 WT107 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88114) - || 2000 WW107 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88115) - || 2000 WD116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88116) - || 2000 WN132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88117) - || 2000 WV132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88118) - || 2000 WQ134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88119) - || 2000 WX134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88120) - || 2000 WF139 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88121) - || 2000 WD140 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88122) - || 2000 WL140 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88123) - || 2000 WV141 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88124) - || 2000 WV142 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88125) - || 2000 WU145 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88126) - || 2000 WW145 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88127) - || 2000 WY146 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88128) - || 2000 WH152 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88129) - || 2000 WN152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88130) - || 2000 WM153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88131) - || 2000 WV153 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88132) - || 2000 WF155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88133) - || 2000 WO158 || 30 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88134) - || 2000 WZ160 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88135) - || 2000 WD165 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88136) - || 2000 WL170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88137) - || 2000 WY171 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88138) - || 2000 WD172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88139) - || 2000 WP172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88140) - || 2000 WV173 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88141) - || 2000 WE174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88142) - || 2000 WH175 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88143) - || 2000 WN177 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88144) - || 2000 WS181 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88145) - || 2000 WT182 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88146) Castello || 2000 WE183 || 30 november 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (88147) - || 2000 WR183 || 28 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88148) - || 2000 WB191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88149) - || 2000 XJ3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88150) - || 2000 XZ3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88151) - || 2000 XO4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88152) - || 2000 XP5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88153) - || 2000 XD6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88154) - || 2000 XJ6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88155) - || 2000 XN8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88156) - || 2000 XJ9 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88157) - || 2000 XJ12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88158) - || 2000 XH14 || 4 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88159) - || 2000 XA17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88160) - || 2000 XV17 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88161) - || 2000 XK18 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88162) - || 2000 XY19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88163) - || 2000 XS22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88164) - || 2000 XC24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88165) - || 2000 XJ24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88166) - || 2000 XN24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88167) - || 2000 XD25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88168) - || 2000 XM25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88169) - || 2000 XS25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88170) - || 2000 XW25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88171) - || 2000 XV26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88172) - || 2000 XD28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88173) - || 2000 XH29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88174) - || 2000 XQ29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88175) - || 2000 XL31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88176) - || 2000 XP31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88177) - || 2000 XW31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88178) - || 2000 XQ32 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88179) - || 2000 XU33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88180) - || 2000 XY35 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88181) - || 2000 XT36 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88182) - || 2000 XH37 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88183) - || 2000 XX40 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88184) - || 2000 XA42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88185) - || 2000 XD42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88186) - || 2000 XF42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88187) - || 2000 XZ42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88188) - || 2000 XH44 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88189) - || 2000 XJ53 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88190) - || 2000 YH18 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88191) - || 2000 YK21 || 30 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88192) - || 2000 YT35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88193) - || 2000 YJ42 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88194) - || 2000 YE45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88195) - || 2000 YV45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88196) - || 2000 YO65 || 16 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88197) - || 2000 YY68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88198) - || 2000 YU70 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88199) - || 2000 YQ73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88200) - || 2000 YR78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten